Beutl ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Beutl (1905–1971), österreichischer Politiker (ÖVP), Landtagsabgeordneter im Burgenland
 Walburga Beutl (* 1946), österreichische Landespolitikerin (ÖVP)

Siehe auch:
 Beutel (Begriffsklärung)